Farrands ist der Nachname folgender Personen:
 Daniel Farrands (* 1969), US-amerikanischer Filmemacher
 Frank Farrands (1835–1916), englischer Kricketspieler und Schiedsrichter
 John Farrands (1921–1996), australischer Staatsbediensteter und Wissenschaftler

Siehe auch:
Farrand